Александер Сидиг () је енглески глумац, рођен 21. новембра 1965. године у Судану.

Филмографија 

|-
| 1987.
|
| -{Sammy and Rosie Get Laid}-
| 
|
|-
| 2000.
|
| -{Vertical Limit}-
| Карим Назир
|
|-
| 2002.
|
| -{Reign of Fire}-
| Аџај
|
|-
|rowspan="3"| 2005.
|Небеско краљевство
| -{Kingdom of Heaven}-
| Имад ад-Дин ел Исфахани
|
|-
|Сиријана
| -{Syriana}-
| принц Насир Ал-Субај
|
|-
|
| -{Poirot: Cards on the Table}-
| господин Шајтана
|
|-
|rowspan="2"| 2007.
|
| -{The Nativity Story}-
| анђео Габријел
|
|-
|
| -{The Last Legion}-
| Теодорус Андроникус
|
|-
|rowspan="3"| 2008.
|
| -{Un Homme Perdu}-
|Фуад Салех
|
|-
|
| -{Doomsday}-
| Хечер 
|
|-
|
| -{Un Espion(s)}-
| Малик
|
|-
| 2009.
|
| -{Cairo Time}-
| Тарек Калифа
|
|-
|rowspan="2"| 2010.
|
| -{Miral}-
| Миралин отац
|
|-
|Борба титана
| -{Clash of the Titans}-
| Хермес
|
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1965.
Енглески глумци